Paasprocessie (religieus gebruik), een processie gehouden ter gelegenheid van Pasen
Paasprocessie (Lembeek), een voorbeeld van een dergelijke processie